Ceaușescu ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Ceaușescu (1916–1989), rumänische Politikerin
 Ilie Ceaușescu (1926–2002), rumänischer General und Historiker
 Ioan Ceaușescu, rumänischer Politiker
 Nicolae Ceaușescu (1918–1989), rumänischer Diktator
 Nicu Ceaușescu (1951–1996), rumänischer Politiker
 Valentin Ceaușescu (* 1948), rumänischer Physiker und Sportfunktionär
 Zoia Ceaușescu (1949–2006), Tochter Nicolae und Elena Ceaușescus

en:Ceaușescu (surname)